ALT, Alt och alt kan avse:

 ALT – en utbildningsanordnare för ledarskap och teologi, se Akademi för Ledarskap och Teologi
 ALT – ett leverenzym som i Sverige mer ofta förkortas ALAT, se Alaninaminotransferas
 Altstämma – en stämma i vokalmusik, ett röstläge, en beteckning på instrument i en instrumentfamilj
 Alttangent – en tangent som på PC-tangentbord

Akronymer